I52 ou I-52 peut désigner:
 Autres cardiopathies au cours de maladies classées ailleurs, d'après la classification internationale des maladies ;
 , 2 sous-marins de la Marine impériale japonaise

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres